Федо́сова — женская форма фамилии  и название населённых пунктов в России.

 Фамилия 
 Федосова, Екатерина Ивановна — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Федосова, Надежда Капитоновна (1911—2000) — советская актриса.
 Федосова, Ирина Андреевна (1827—1899) — народная сказительница.
 Федосова, Тамара Степановна (Сафонова, Погожева; род. 1946) — советская прыгунья в воду.
 Федосова, Юлия (род. 1988) — французская теннисистка.

Населённые пункты 
 Федосова — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Федосова — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
  — название населённых пунктов. См. также